Zdětín est un toponyme qui peut désigner :

Zdětín, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Zdětín, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie